Thierbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Thierbach (Bobengrüner Bach), linker Zufluss des Bobengrüner Bachs (zum Froschbach, zur Selbitz) bei Thierbach, Markt Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Thierbach (Main), linker Zufluss des Mains in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Thierbach (Mettlachbach), rechter Zufluss des Mettlachbachs (zum Haselbach, zur Bibert) bei Höfen, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Thierbach (Nims) oder Dürrbach, linker Zufluss der Nims in Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Thierbach, auch Dürrbach, deutsche Namen des Vydří potok (Thierbach), linker Zufluss der Warmen Moldau in Borová Lada (deutsch Ferchenhaid) im Okres Prachatice, Jihočeský kraj, Tschechien

Orte: 
 Thierbach (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern 
 Thierbach (Kitzscher), Ortsteil der Stadt Kitzscher, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Thierbach (Pausa-Mühltroff), Ortsteil der Stadt Pausa-Mühltroff, Vogtlandkreis, Sachsen
 Thierbach (Penig), Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Thierbach (Meineweh), Ortsteil der Gemeinde Meineweh, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Thierbach (Remptendorf), Ortsteil der Gemeinde Remptendorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Thierbach (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

 Thierbach (Gemeinde Wildschönau), Katastralgemeinde von Wildschönau in Tirol
Thierbach, deutscher Name von Suchá, Ortsteil der Gemeinde Nejdek im Bezirk Karlsbad in Tschechien

Burgen und Schlösser:
 Burgstall Thierbach, abgegangene Burg in Thierbach (Bad Steben), Oberfranken, Landkreis Hof in Bayern
 Schlossruine Thierbach, Burgruine in Thierbach (Bad Steben),  Oberfranken, Landkreis Hof in Bayern 

Thierbach ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Thierbach (* 1970), deutsche Oboistin

 Gerhard Thierbach (* 1938), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD, CDU)
Johann Gottlob Thierbach (1736–1782), deutscher Pädagoge
 Max Thierbach († 1929), Senatspräsident am Oberlandesgericht Dresden
 Moritz Thierbach (1825–1906), deutscher Offizier
 Oskar Thierbach (1909–1991), deutscher Radrennfahrer 
 Rudolf Thierbach (* 1926), der letzte Landrat des Kreises Usingen
 Tamara Thierbach (* 1953), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Tassilo Thierbach (* 1956), deutscher Eiskunstläufer

Thierbach kann außerdem stehen für:
 Kraftwerk Thierbach, ehemaliges Braunkohlekraftwerk nahe Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Tierbach
 Thiersbach